Renaudin ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Renaudin (* 1955), französischer Jazzmusiker
 Guy Renaudin (1918–2002), französischer Bahnradsportler
 Hervé Jean Luc Renaudin (1941–2003), französischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Louis Renaudin (1892–1969), französischer Klassischer Archäologe
 Lucienne Renaudin Vary (* 1999), französische Trompeterin